О́слунд () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Ослунд, Андерс (род. 1952) — шведский экономист
 Ослунд, Ларс-Йёран (род. 1945) — шведский лыжник
 Ослунд, Мартин (род. 1976) — шведский футболист
 Ослунд, Санни (род. 1952) — шведский футболист